Солонина — мясной продукт, полученный посолом (длительным выдерживанием мяса в поваренной соли).
 Солонина — дворянский род в Киевском наместничестве и Черниговской губернии.
 Солонина, Андрей Андреевич — русский генерал, профессор
 Солонина, Василий Андреевич (1862—1934) — российский химик.

Примечания